David Childs ist der Name folgender Personen:

* David Childs (* 1941), US-amerikanischer Architekt
 David Childs (Politikwissenschaftler) (* 1933), britischer Politikwissenschaftler
 David Childs (Musiker) (* 1981), britischer Euphonist